Dans la mythologie grecque, deux personnages portent ce nom :
 Phéréclos, architecte naval troyen,
 Phéréclos, pilote du navire de Thésée ;
 En astronomie, (2357) Phéréclos est un astéroïde troyen.